Женская сборная Новой Зеландии по хоккею на траве (; прозвище «Женщины с чёрными клюшками», ) — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Новую Зеландию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает .

Лучшие достижения сборной включают 2-е место на Играх Содружества 2010, 3-е место на женском Трофее чемпионов 2011, 4-е место на чемпионате мира 1986 и на Олимпийских играх 2012.

Сборная входит в десятку сильнейших в мире, занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 4-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 5-е место
 2014/15 —

Текущий состав 
Состав команды был объявлен 20 мая 2014 перед чемпионатом мира 2014, прошедшим в мае-июне в Гааге, Нидерланды.

Главный тренер: Mark Hager

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Новой Зеландии
 Страница женской сборной на сайте Федерации хоккея Новой Зеландии
 Женская сборная Новой Зеландии по хоккею на траве. Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 

Новая Зеландия
Хоккей на траве (женщины)
Хоккей на траве в Новой Зеландии